Lane Smith peut désigner :
 Lane Smith (1936-2005), acteur américain ;
 Lane Smith (1959-), écrivain et illustrateur américain.